De tweede wereldkampioenschappen badminton werden in 1980 in Jakarta, Indonesië gehouden. Het toernooi werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF)

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1980
Sportevenement in Jakarta
Badminton in 1980
Badminton